Daqing bezeichnet:

 Daqing (大庆市), Stadt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Daqing (Xichang) (大箐乡), Gemeinde des Autonomen Bezirks Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan 
 Daqing (Aimin) (大庆街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Aimin der Stadt Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang 
 Daqing (Yuhui) (大庆街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Yuhui der Stadt Bengbu in der chinesischen Provinz Anhui
 das Straßenviertel Daqing der chinesisch-koreanischen Freundschaft (大青中朝友谊街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning, siehe Daqing (Tiexi)